Malkwitz bezeichnet

 einen Ortsteil der Gemeinde Wermsdorf im Landkreis Nordsachsen in Sachsen, siehe Malkwitz (Wermsdorf)
 einen Ortsteil der Gemeinde Malente im Kreis Ostholstein in Schleswig-Holstein, siehe Malkwitz (Malente)
 einen Ortsteil der Gemeinde Hohen Wangelin im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern

Malkwitz ist bis 1945 der Name folgender Orte in Polen, heute Malkowice:
 Malkowice (engl. Wikipedia)